

Astronomia 
 S3 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 S3 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Codici 
 S3 – codice vettore IATA di SBA Airlines

Informatica 
 Amazon S3  – servizio di archiviazione oggetti fornito da AWS
 S3 Graphics – produttore di hardware

Medicina 
 S3 – terza vertebra sacrale
 S3 – terzo nervo spinale sacrale

Sport 
 S3 – grado di difficoltà dei percorsi per mountain bike secondo la scala Singletrail

Trasporti 
 S3 – linea Berlin Ostbahnhof ↔ Erkner della S-Bahn di Berlino (Germania)
 S3 – linea S3 del servizio ferroviario suburbano di Milano (Italia)
 S3, oggi S30 – linea celere regionale gestita da TiLo (Svizzera)
 S3 – superstrada polacca

Altro 
 S-3 Viking – aereo da pattugliamento antisommergibile imbarcato
 S3 – missile francese
 Audi S3 – automobile della Audi
 Coolpix S3 – fotocamera della Nikon
 Nikon S3 – fotocamera della Nikon